Хотан Фернандез () је мексички глумац.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1973.
Мексички глумци